Deux régiments de cavalerie du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Seyssac » :
 Le régiment de Seyssac cavalerie (1672-1676)
 Le régiment de Seyssac cavalerie (1676-1695)

Homonymie d'unités militaires